Tuaillon est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Auguste Tuaillon (1873-1907), chansonnier nain français ;
 Gaston Tuaillon (1923-2011), romaniste et dialectologue français de langue savoyarde ;
 Louis Tuaillon (1862-1919), sculpteur prussien ;
 Victoire Tuaillon (1989-), journaliste française.

Patronyme français